La felicità è uno stato d'animo. Può riferirsi anche a:

Divinità 
 Felicità (Felicitas) – divinità romana

Cinema 
Felicità (Happiness) – film del 1924 diretto da King Vidor

Letteratura 
 Felicità – novella di Luigi Pirandello
 Felicità® (Happiness™) – romanzo di Will Ferguson del 2002

Musica 
 Felicità – singolo di Al Bano e Romina Power del 1982
 Felicità – album di Al Bano e Romina Power del 1982
 Felicità tà tà – album di Raffaella Carrà del 1974
 Felicità tà tà – singolo di Raffaella Carrà del 1974
 Felicità puttana – singolo dei Thegiornalisti del 2018

Videogiochi 
 Felicità – parametro presente nei videogiochi dei Pokémon